Quim Regàs fue un periodista español, (1950 - 2007).

Biografía 

Perteneció a numerosos periódicos de la prensa de medio mundo como El Periódico de Catalunya, Mundo Deportivo, Diario Sport...
Fue socio fundador del prestigioso estudio catalán Cases i Associats, consultora periodística que trabaja en decenas de países de Europa y América, en cabeceras tan importantes como The Independent, Daily Mirror, La Stampa, Corriere della Sera, El Periódico de Catalunya, Clarín de Buenos Aires, O Estado de Sao Paulo, El Nacional de Caracas, La Nación de Costa Rica, El Comercio de Lima. 
Como director de la consultora se constituyó en una de los principales responsables de la renovación gráfica y editorial de buena parte de la prensa latina en las décadas de 1990 y 2000.
Fue el autor del libro oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
El diario español Público fue su obra póstuma, ya que estuvo en su concepción y desarrollo y por unos meses no lo vio nacer.
Murió en Barcelona el 6 de marzo de 2007 a los 56 años de edad.

Periodistas de España
Nacidos en Manresa
Fallecidos en Barcelona